Вільшанська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Вільшанська сільська рада — Вінницька область, Крижопільський район
 Вільшанська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Брусилівський район
 Вільшанська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Романівський район
 Вільшанська сільська рада — Житомирська область, Чуднівський район
 Вільшанська сільська рада — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Вільшанська сільська рада — Одеська область, Савранський район
 Вільшанська сільська рада — Сумська область, Недригайлівський район
 Вільшанська сільська рада — Харківська область, Дворічанський район
 Вільшанська сільська рада — Черкаська область, Жашківський район
 Вільшанська сільська рада — Черкаська область, Уманський район
 Вільшанська сільська рада — Чернігівська область, Сосницький район